Кажлаев — фамилия. Известные носители:
 Кажлаев, Мурад Магомедович (род. 1931) — дагестанский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, Герой Труда Российской Федерации.
 Кажлаев, Нажмутдин Гаджиевич (1907—?) — председатель Махачкалинского горисполкома.